Chendu se poate referi la:
Chendu, Mureș,
Chendu, Cluj, azi Cornești.